Gongué peut être :
 Gongué, localité du Gabon ;
 Gongué-Nord, quartier de Ouagadougou au Burkina Faso ;
  un agogô, instrument de musique idiophone métallique.

Voir aussi 
 Gonguè, localité de la commune de Comè au Bénin ;